Monte Santo pode referir-se a:

 Monte Santo - município na Bahia.
 Monte Santo de Minas - município em Minas Gerais.
 Monte Santo do Tocantins - município em Tocantins.
 Monte Santo - bairro da cidade de Campina Grande

Outros 
 Monte Santo Elias

Desambiguação